Příjmení Hadraba nosí více osob:

 Eva Hadrabová (1902–1973) – česká operní pěvkyně
 Ján Hadraba – operní pěvec
 Jarka Hadrabová (Jaroslava Hadrabová-Kavková) (1943–2014) – česká zpěvačka (The Rangers, Spirituál kvintet)

pseudonymy
 František Hadraba (František Havel)

fiktivní postavy
 lodník Hadraba, v seriálu Dobrodružství šesti trampů (1969) jej hrál Milan Neděla
 školník Hadraba, za kterého se vydával klaun Cibulka ve filmu Šest medvědů s Cibulkou (1972), ve dvojroli Lubomír Lipský
 Vašek Hadraba, ve filmu Pravidla kruhu (1987) jej hrál Roman Luknár 

podobné
 Hadr – odpadní textilie
 Hadrava (rozcestník) – více jmen